Siamés puede referirse a:
 Alguien procedente de Tailandia, antigua Siam.
 Idioma tailandés
 Gato siamés
 Siamés moderno (gato)
 Siamés tradicional (gato)
 Gemelos con el cuerpo unido, a los que popularmente se llama hermanos siameses o, simplemente, siameses, por los hermanos Chang y Eng Bunker que  habían nacido en el reino de Siam.
 Las galaxias NGC 4567 y NGC 4568 a las que informalmente se ha llamado «hermanos siameses».
 Siamés, banda de electropop rock argentina.